Vekaransaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vekaransaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Vekaransaari (ö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar